Такмичење у пливању у дисциплини 200 метара слободним стилом за жене на Светском првенству у пливању 2019. одржано је 23. јула (квалификације и полуфинале) и 24. јула (финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Универзитетског спортског центра Намбу у јужнокорејском граду Квангџуу.

За трке у овој дисциплини била је пријављена 61 такмичарка из 57 земаља. Титулу светске првакиње из 2017. успешно је одбранила Италијанка Федерика Пелегрини која је финалну трку испливала у времену од 1:54,22 минута. Сребрну медаљу је освојила Ариарне Титмус из Аустралије, док је бронза припала Швеђанки Сари Шестрем.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Резултати квалификација 
За такмичење у тркама на 200 метара слободним стилом за жене првобитно су биле пријављене 64 такмичарке из 58 земаља, а свака од земаља имала је право на максимално две представнице у овој дисциплини. Квалификационе трке одржане су 23. јула у јутарњем делу програма, са почетком од 10:17 по локалном времену, пливало се у 10 квалификационих група, а пласман у полуфинале остварило је 16 такмичарки са најбољим резултатима квалификација. Три такмичарке се нису појавиле на старту својих квалификационих група.

Полуфинала 
Полуфиналне трке су пливане 23. јула у вечерњем делу програма, са почетком од 21:14 сати по локалном времену.

Прво полуфинале 

Друго полуфинале

Финале 
Финална трка је пливана 24. јула са почетком од 20:17 часова по локалном времену.

Види још 
 Светско првенство у пливању 2019.

Референце

Спољашње везе 
 

слободно